Isabella von Spanien (deutsch auch Elisabeth von Spanien) ist der Name folgender Personen:

 Isabella I. (Kastilien) (die Katholische; 1451–1504), Königin von Kastilien, Ehefrau von Ferdinand II. König von Aragón 
 Isabella von Aragón und Kastilien (Isabel de Aragón y Castilla oder de Trastámara y Trastámara; 1470–1498), Königin von Portugal, Ehefrau von Manuel I.
 Isabella von Österreich (Isabel de Austria y Trastámara; 1501–1526), Königin von Dänemark und Norwegen, Ehefrau von Christian II.
 Isabella Clara Eugenia von Spanien (Isabel de Austria y Valois; 1566–1633), Statthalterin der habsburgischen Niederlande, Ehefrau von Albrecht VII. von Österreich
 Élisabeth de Bourbon (Isabel de Borbón; 1602–1644), Königin von Spanien und Portugal, Ehefrau von Philipp IV.
 Maria Isabel von Spanien (1789–1848), Königin von Neapel-Sizilien, Ehefrau von Franz I. 
 Isabella II. (Spanien) (Isabella  María Luisa; 1830–1904), Königin von Spanien
 Isabella von Spanien (1851–1931), Ehefrau von Gaetano Herzog von Girgenti
 Maria Isabella d’Orléans-Montpensier (1848–1919), Ehefrau von Louis Graf von Paris

Siehe auch:
 Isabella von Kastilien
 Isabella von Bourbon